Gossip Girl (boekenreeks), een boekenreeks geschreven door Cecily von Ziegesar
Gossip Girl (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie
Gossip Girl (televisieserie uit 2021), een sequel van de bovenstaande televisieserie 
Gossip Girl (ep), een ep uit 2009 van de Zuid-Koreaanse meidengroep Rainbow